Оренбургское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Оренбургское — село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 
 Оренбургское — село в Бикинском районе Хабаровского края.